NZB steht für:
 Nationale Zentralbank, in der Geldpolitik die nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten
 Neue Zürcher Bibel, die neue Bibel-Übersetzung aus dem Jahr 2009 der Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
 Nichtzulassungsbeschwerde im juristischen Sprachgebrauch 
 NZB (Dateiformat), das von den Benutzern von Usenet-Suchmaschinen verwendet wird

nzb steht für:
 Njebi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Gabun und in der Republik Kongo

Abkürzung